Вищинский замок () — раннефеодальный замок, существовавший в XII—XIII веках на правом берегу Днепра между деревнями Вищин и Кистени Рогачёвского района Гомельской области Белоруссии.

Описание 
Вищинский замок занимал площадь 0,3 га на высокой правобережной террасе Днепра, крутой обрыв которого оборонял замок со стороны реки. Кроме этого укрепления дополнительно были усилены тремя параллельными валами и рвами, высотой до трёх метров.

Археологические исследования 
Городище замка известно с 1873 года. Его археологические исследования проводили: С. Ю. Чаловский (1880-е г.), А. Н. Лявданский (1931 г.), Ю. В. Кухаренко (1950 г.), О. Н. Мельниковская (1956 г.), Э. М. Загорульский (1976—1985 г.).

Данные раскопок свидетельствуют о том, что городище построено на месте стоянок эпохи мезолита и раннего неолита. Проведенные исследования выявили на гребне основного (внутреннего) вала остатки обгорелой деревянной стены, выполненной из горизонтально уложенных брёвен, укреплённых через каждые 5 метров короткими поперечными деревянными вставками. У подножия вала найдены остатки ещё одной стены, сделанной из деревянных досок.

Внутри замка обнаружены остатки не менее 10 различных построек, в том числе в некоторых из них выявлены остатки полов и разрушенных печей. В северной части площадки замка найден амбар с обгорелым зерном, в юго-западной части — ювелирные мастерские. Во время раскопок обнаружены различные предметы: хозяйственный инвентарь, приспособления ювелирного дела, украшения из цветных и драгоценных металлов, предметы военной экипировки и конская упряжь, посуда и множество бытовых вещей. Найденная при исследовании городища свинцовая печать Мстислава Ростиславича Храброго свидетельствует о связи замка со смоленской княжеской династией.

По мнению археологов наличие мощных укреплений, небольшие размеры замка, большое количество найденного оружия и амуниции, дорогих импортных вещей позволяет отнести городище к типу феодальных усадеб-замков.

Вищинский клад 

Вищинский клад найден в 1979 году при исследовании крепостной стены и состоит из двух частей: вещевой и денежной. Вещевая часть представлена различными серебряными женскими украшениями: колтами, подвесками, браслетами и другими предметами. Денежная часть клада состоит из серебряных гривен: 6 — киевского типа, 2 — новгородского типа, 8 целых и 2 обрубков литовского типа. Общий вес клада — около 2 килограмм. В данный момент предметы вищинского клада находятся в нумизматической экспозиции лаборатории музейного дела исторического факультета Белорусского государственного университета.

Примечания

Литература 
 

Замки Белоруссии
Замки Великого княжества Литовского
Замки, построенные в XII веке